Riedmühle ist der Name von Ortsteilen in Deutschland:

 in Baden-Württemberg
 Riedmühle (Erbach), Ortsteil der Stadt Erbach, Alb-Donau-Kreis
 Riedmühle (Schelklingen), Ortsteil der Stadt Schelklingen, Alb-Donau-Kreis
 Riedmühle (Ertingen), Ortsteil der Gemeinde Ertingen, Landkreis Biberach
 Riedmühle (Herbrechtingen), Ortsteil der Stadt Herbrechtingen, Landkreis Heidenheim
 Riedmühle (Mühlhausen-Ehingen), Ortsteil der Gemeinde Mühlhausen-Ehingen, Landkreis Konstanz
 Riedmühle (Singen (Hohentwiel)), Ortsteil der Stadt Singen (Hohentwiel), Landkreis Konstanz
 Riedmühle (Grünsfeld), Ortsteil der Stadt Grünsfeld, Main-Tauber-Kreis
 Riedmühle (Ettenheim), Ortsteil der Stadt Ettenheim, Ortenaukreis
 Riedmühle (Friesenheim), Ortsteil der Gemeinde Friesenheim, Ortenaukreis
 Riedmühle (Bad Waldsee), Ortsteil der Stadt Bad Waldsee, Landkreis Ravensburg
 Riedmühle (Hohentengen), Ortsteil der Gemeinde Hohentengen, Landkreis Sigmaringen
 Riedmühle (Rosenfeld), Ortsteil der Stadt Rosenfeld, Zollernalbkreis

 in Bayern
 Riedmühle (Bad Königshofen im Grabfeld), Ortsteil der Stadt Bad Königshofen im Grabfeld, Landkreis Rhön-Grabfeld
 Riedmühle (Benningen), Ortsteil der Gemeinde Benningen, Landkreis Unterallgäu
 Riedmühle (Buch), Ortsteil des Marktes Buch, Landkreis Neu-Ulm
 Riedmühle (Donnersdorf), Ortsteil der Gemeinde Donnersdorf, Landkreis Schweinfurt
 Riedmühle (Dürrlauingen), Ortsteil der Gemeinde Dürrlauingen, Landkreis Günzburg
 Riedmühle (Ehingen am Ries), Ortsteil der Gemeinde Ehingen am Ries, Landkreis Donau-Ries
 Riedmühle (Ellzee), Ortsteil der Gemeinde Ellzee, Landkreis Günzburg
 Riedmühle (Königsberg in Bayern), Ortsteil der Stadt Königsberg in Bayern, Landkreis Haßberge
 Riedmühle (Markt Einersheim), Ortsteil der Gemeinde Markt Einersheim, Landkreis Kitzingen, siehe Schwarzmühle (Markt Einersheim)
 Riedmühle (Mindelaltheim), Einöde bei Mindelaltheim, einem Ortsteil der Gemeinde Dürrlauingen, Landkreis Günzburg
 Riedmühle (Uffenheim), Einöde der Stadt Uffenheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim
 Riedmühle (Viechtach), Ortsteil der Stadt Viechtach, Landkreis Regen
 Riedmühle (Würzburg), Ortsteil der kreisfreien Stadt Würzburg